Parkentin (Bartenshagen-Parkentin), een Ortsteil in de Duitse gemeente Bartenshagen-Parkentin
 Parkentin (Berkenthin), een dorp in de Duitse gemeente Berkenthin